У́лица Серёгина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Серёгина — улица в Гомеле.

Казахстан 
 Улица Серёгина — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Серёгина — улица в Краснодаре.
 Улица Серёгина — улица в Курске.
 Улица Серёгина — улица в Москве.
 Проезд Серёгина — улица в Усолье-Сибирском.

Украина 
 Улица Серёгина — улица в Донецке.